Ха () — корейське прізвище.
 Ха Де Сон — південнокорейський футболіст.
 Ха Сок Чжин — південнокорейський актор.
 Ха Те Йон — південнокорейський борець греко-римського стилю.
 Ха Тхе Гвон — південнокорейський бадмінтоніст.
 Ха Хьон Джу — південнокорейський дзюдоїст.
 Ха Чжун Вон — північнокорейський футболіст.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища